José Fernández pode se referir a:
 José Fernández Santini - futebolista peruano
 José Fernández Torres - músico espanhol
 José Fernández Díaz - cantor cubano
 José D. Fernández - Beisebolista cubano naturalizado americano 

Desambiguações de antropônimos